Ниже представлен список серий  мультсериала «Металлопокалипсис» канала Cartoon Network, входящих в набор развлекательных программ Adult Swim. Сериал был создан компанией Williams Street Studios, а нарисован — Titmouse, Inc.

Первый показ Металлопокалипсиса в рамках Adult Swim Video состоялся 4 августа 2006 года, а через два дня — и теледебют. Датой выхода первого сезона на DVD в США стало 2 октября 2007 года, то есть неделей позже после выхода The Dethalbum. Также DVD с первым сезоном было выпущено в 4-м DVD-регионе 5 декабря 2007 года. Второй сезон начался 23 сентября, за два дня до выхода The Dethalbum (делюкс-версия которого содержит первый эпизод второго сезона). 2 декабря 2008 года второй сезон был выпущен на DVD.

На данный момент всего было показано 62 серии «Металлопокалипсиса».

Обзор серий

Сезон 1: 2006

Сезон 2: 2007—2008

Сезон 3: 2009—2010

Cезон 4 (2012)

Замечания 

 Выход второго сезона был приостановлен на 6 месяцев: с 18 ноября 2007 года и до 18 мая 2008. Рекламная пауза для эпизода «Cleanzo» гласила, что «Следующий выпуск будет последней новой серией „Металлопокалипсиса“ в этом году. Перерыв будет длиться до 2008». Сезон 2 был перезапущен 6 апреля 2008, начавшись с «Dethwedding».
 Продолжительность каждой серии третьего сезона составляет 21 минуту..
 Показ третьего сезона был приостановлен на девять месяцев: с 13 декабря 2009 года до 26 сентября 2010. Реклама к эпизоду «FatherKlok» гласила, что это последняя серия в 2009 году (до середины 2010). Показ сериала возобновился 26 сентября 2010 года с серии «Fertilityklok», реклама которой началась за месяц до её выхода.
 В 2013 году вышла рок опера (полнометражный мультфильм) Металлопокалипсис: Реквием роковой звезды (Metalocalypse: The Doomstar Requiem - A Klok Opera).

Примечания

Ссылки 
 Metalocalypse Episode Guide — Descriptions of every episode from Adult Swim 
 Metalocalypse: Episode Guide 
 Dethklok.org. The Episodes 

Metalocalypse
Металапокалипсис